Casamento — vínculo estabelecido entre cônjuges
 Consorte de político — par conjugal de um(a) político(a)
 Consorte real — cônjuge do(a) monarca
 Sócio — parte em um contrato de sociedade